D18 ou D-18 peut faire référence à :

Domaine militaire 
 HMS Battler (D18), un porte-avions d’escorte de la Royal Navy ;
 HMS St. Kitts (D18), un destroyer de la Royal Navy,

Médecine 
 hémangiome et malformation lymphatique, tout siège, d'après la classification internationale des maladies.

Transports 
Aéronautique 
 Darmstadt D-18, un avion de sport et de tourisme allemand.

Routes
 Route départementale 18, un nom donné à des routes départementales situées dans certains départements français.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres